

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Niedzieliska – część miasta Jaworzno
 Niedzieliska – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Szczebrzeszyn 
 Niedzieliska – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kiernozia 
 Niedzieliska – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Szczurowa

Inne 
 Niedzieliska – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim
 Niedzielsko – dzielnica miasta Wielunia

Zobacz też 
 Niedzieliska-Kolonia

Linki zewnętrzne